Пітт (округ, Північна Кароліна) () — округ (графство) у штаті Північна Кароліна, США.
 Бред Пітт Ві́льям Бре́длі Пітт, Бред Пітт (Brad Pitt; * 18 грудня 1963, Шауні, Оклахома, США) — американський кіноактор, лауреат премії «Золотий глобус».
 Вільям Пітт (старший) Вільям Пітт, 1-й граф Четем (англ. William Pitt; 15 листопада 1708(17081115) — 11 травня 1778) — британський державний діяч, представник партії вігів.
 Вільям Пітт (молодший) Вільям Пітт-молодший (англ. William Pitt, the Younger); (29 травня 1759 — 27 січня 1806) — британський політик кінця 18 — початку 19 століття.
 Вільям Фокс-Пітт (англ. William Fox-Pitt, 2 січня 1969) — британський вершник, олімпійський медаліст. Д
 Майкл Пітт Майкл Кармен Пітт, англ. Michael Carmen Pitt (народився 10 квітня 1981(19810410)) — американський актор, модель та музикант.
 Пітт (острів) Пітт () — острів поблизу узбережжя Британської Колумбії, п'ятий за розміром острів Канади у Тихому океані.